Osoby:
 Edmund Hoefer – niemiecki pisarz
 Karl Hoefer – niemiecki wojskowy

Zobacz też:
 Hofer
 Höfer